Do soutěže dvouhry juniorek na pařížském French Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři tenistek. Obhájcem titulu byla ruská hráčka Darja Kasatkinová, která se rozhodla turnaje nezúčastnit.

Premiérový grandslamový titul dobyla 17letá Španělka Paula Badosová, která si ve finále poradila s turnajovou šestnáctkou Annou Kalinskou z Ruska po snadném průběhu dvakrát 6–3. Při svém čtvrtém startu v grandslamové juniorce navíc prošla celým turnajem bez ztráty setu.  

Při slavnostním ceremoniálu pak Španělka uvedla: „Je to neuvěřitelný pocit. Na začátku turnaje jsem byla opravdu nervózní, ale každým dnem jsem se cítila lépe. Jsem tak šťastná, že jsem vyhrála zde na Roland Garros.“

Vítězka si do juniorského žebříčku připsala 375 bodů, finalistka získala bodů 270.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Juniorský tenis v roce 2015